Benjamin Arnaud (né le  à Roussillon en France) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé aux Rapaces de Gap, il attaque sa carrière en Ligue Magnus en 2004. De 2006-2007 à 2008, il joue pour les Diables Rouges de Briançon. Il participe aux finales de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Magnus perdues contre les Dragons de Rouen. En 2008-2009, il rejoint Annecy en Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005||Gap||Ligue Magnus||26||0||5||5||6||6||5||1||6||0
|- 
|2005-2006||Gap||Ligue Magnus||17||3||5||8||4||5||0||0||0||2 
|-
|2006-2007||Briançon||Ligue Magnus||26||5||4||9||16||8||0||0||0||4 
|-
|2007-2008||Briançon||Ligue Magnus||26||4||3||7||4||9||1||1||2||4  
|-
|2008-2009|| Annecy || Division 1 || 26|| 9|| 5|| 14|| 16|| -|| -||- || -|| -   
|-
|2009-2010|| Annecy || Division 1 || 25|| 13|| 11|| 24|| 14||  -|| -||- || -|| -  
|- 
|2010-2011|| Annecy || Division 2 || 18|| 22|| 23|| 45|| 8||8 ||8 ||7 ||15 || 8
|-
|2011-2012|| Annecy || Division 2 || 17|| 17|| 16|| 33|| 2|| 7|| 6|| 11|| 17|| 6  
|-
|2012-2013|| Annecy || Division 1 || 26|| 14|| 16|| 30|| 14|| -|| -||- || -|| -  
|-
|2013-2014|| Annecy || Division 1 || 14 || 5 || 10 || 15 || 20 ||-|| -||- || -|| -
|-
|2014-2015|| Annecy || Division 2 || 16 || 14 || 10 || 24 || 10 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2015-2016|| Annecy || Division 2 || 15 || 19 || 12 || 31 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|2016-2017|| Annecy || Division 2 || 18 || 14 || 11 || 2 5|| 18 || 9 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
|2017-2018|| Annecy || Division 1 || 26||6||7||13||26 ||3||1||1||2||0 
|-
|2018-2019|| Annecy || Division 2 || 18 || 11 || 13 || 24 || 18 || 7 || 4 || 6 || 10 || 8 
|-
|2019-2020|| Annecy || Division 2 || 18 || 4 || 12 || 16 || 18 || 5 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
|2020-2021|| Annecy || Division 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022|| Annecy || Division 2 || 18 || 9 || 10 || 19 || 6 || 7 || 2 || 5 || 7 || 2

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace aux mondiaux juniors en 2006. Du  au , il a participé avec l'équipe de France A' à une tournée de matchs amicaux en République tchèque.

Statistiques 

|2006||Équipe de France Junior||CM Jr. D1||5||0||0||0||0

Références

Naissance en juillet 1986
Naissance à Roussillon (Isère)
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Sports de glace Annecy
Attaquant de hockey sur glace